In Deutschland ist das Unterwasser-Rugby-Ligensystem in drei Spielbereiche (Regionen) unterteilt: Nord, West und Süd. In jeder Region existieren zwei Bundesligen. Darunter gibt es – meist auf Landesebene – eine oder mehrere weitere Ligen. Die besten Mannschaften der 1. Bundesligen qualifizieren sich zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Unterwasser-Rugby wird in gemischten Mannschaften gespielt – in einer Mannschaft können also sowohl Damen als auch Herren starten. Außerdem gibt es eine Damen-Bundesliga.

Bei Studenten sind die jährlich stattfindenden Hochschulmeisterschaften im Unterwasser-Rugby populär. Von 1986 bis 2009 fanden sie als bundesoffenes Turnier der Hochschulen (BOT) statt, von 2010 bis 2014 als adh-Trophy. 2016 fand dann wieder ein bundesoffenes Turnier der Hochschulen (BOT) statt.

Deutsche Meisterschaft 
Hauptartikel: Deutsche Unterwasserrugby-Meisterschaft

Die bestplatzierten Mannschaften der drei 1. UWR Bundesligen qualifizieren sich für die Ausscheidungsspiele um die Deutsche Meisterschaft der Herren, die am Ende der Saison als zweitägiges Turnier ausgetragen wird.
Die erstplatzierte Mannschaft der Damenliga ist gleichzeitig Deutscher Meister der Damen.

Die Deutschen Meister sind zur Teilnahme am Champions Cup qualifiziert, wo die Meister aller Länder um den Titel der besten Vereinsmannschaft der Welt kämpfen.

Nachdem der Tauchclub Stuttgart Anfang der 1990er Jahre eine Phase der Dominanz etablieren konnte, wurde er 1994 vom FS Duisburg abgelöst. Bis 2003 gewann dieses Team neun von zehn möglichen deutschen Meistertiteln und war lange Zeit in Deutschland konkurrenzlos. In den folgenden Jahren veränderte sich jedoch die UWR-Landschaft: Duisburg kämpfte mit Zerfallserscheinungen, während andere Mannschaften, vor allem aus der Liga Süd, stärker wurden. Seit 2007 konnte der TC Bamberg alle zwölf Meisterschaften in Serie gewinnen, mit dem TSV Malsch als gefährlichstem Gegner. Beim Champions Cup erreichte Bamberg 2008, 2011 und 2013 den zweiten Platz.

Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft 
Im Nachwuchsbereich wird jährlich die Deutsche Jugendmeisterschaft in den Altersklassen U15, U18 und U21 ausgetragen.

SG MhObRHDU ist eine Spielgemeinschaft aus verschiedenen Teams aus Nordrhein-Westfalen, u. a. aus Mülheim, Rheine und Duisburg.

Vereine / Mannschaften in Deutschland 
In Deutschland existieren 74 Vereine, in denen Unterwasserrugby angeboten wird.

BL: Bundesliga

Spielbetrieb Süd 
Im Spielbetrieb Süd spielen Mannschaften aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Es gibt eine 1. und 2. Bundesliga, Landesligen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, sowie eine Bezirksliga in Baden-Württemberg.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga Süd findet aufgrund der großen Entfernungen zwischen den einzelnen Mannschaften im Turnierspielmodus statt: an einem Spieltag treffen sich alle Mannschaften und jede absolviert 2–3 Spiele.

Saison 2014/2015 

1. Liga

2. Liga

Landesliga Bayern

Landesliga Hessen

Landesliga Baden-Württemberg

Bezirksliga Baden-Württemberg

Saison 2013/2014 

1. Liga

2. Liga

Landesliga Bayern

Landesliga Hessen

Landesliga Baden-Württemberg

Bezirksliga Baden-Württemberg

Die Mannschaften traten 3-mal gegeneinander an.

Saison 2012/2013 

1. Liga

2. Liga

Landesliga Bayern

Landesliga Hessen

Landesliga Baden-Württemberg

Bezirksliga Baden-Württemberg

Spielbetrieb West 

Im Spielbetrieb West spielen Mannschaften aus dem Westen Deutschlands. 2010 waren im Spielbereich West Mannschaften aus Aachen, Bonn, Bottrop, Derne/Dortmund, Duisburg, Hamm, Köln, Krefeld, Langenberg, Langenfeld, Lüdenscheid, Lünen, Mönchengladbach, Mülheim, Münster, Rheine und Sterkrade gemeldet.

Es gibt eine 1. und 2. Bundesliga sowie eine Landesliga Nordrhein-Westfalen.

Saison 2017/2018 
Der Spielbereich West bestand in der Saison 2017/2018 aus insgesamt 19 Mannschaften aus Aachen, Bonn, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Hamm, Köln, Krefeld, Langenberg, Langenfeld, Mülheim, Münster, Rheine und Sterkrade.

1. Liga 

Spielabsagen (Die nicht angetretene Mannschaft ist fett markiert)

1. Spieltag: DUC Krefeld 1 vs. SV Langenfeld 20:0

8. Spieltag: SV Rheine vs. SG Mülheim / Sterkrade 20:0

11. Spieltag: DUC Krefeld 1 vs. SG SV Westfalen Dortmund / Derne I 20:0

2. Liga 

Spielabsagen (Die nicht angetretene Mannschaft ist fett markiert)

9. Spieltag: TSC Mülheim vs. TSA Sterkrade 20:0

Landesliga NRW 

Spielabsagen (Die nicht angetretene Mannschaft ist fett markiert)

1. Spieltag: SG Köln2 / Bönnsche ST vs. DUC Duisburg 20:0

2. Spieltag: DUC Duisburg vs. DUC Hamm 20:0

10. Spieltag: SG Köln2 / Bönnsche ST vs. DUC Hamm 20:0

10. Spieltag: URC Langenberg vs. TSC Münster 20:0

Saison 2016/2017 
tbd

Saison 2015/2016 
tbd

Saison 2014/2015 

1. Liga

2. Liga

Landesliga NRW

Saison 2013/2014 

1. Liga

2. Liga

Landesliga NRW

Saison 2012/2013 

1. Liga

2. Liga

Landesliga NRW

Spielbetrieb Nord 
Im Spielbetrieb Nord spielen Mannschaften aus den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Sachsen und aus dem Nordosten von Nordrhein-Westfalen. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die theoretisch auch zum Ligabereich Nord gezählt werden, gibt es keine offiziellen Mannschaften. Folgende Mannschaften sind am Spielbetrieb Nord beteiligt: Berlin, Bremen/Oldenburg, Dresden, Hamburg, Göttingen, Flensburg, Norderstedt, Bielefeld, Hannover, Lübeck, Paderborn, Rostock und Stelle. In vergangenen Jahren gab es auch Teams aus Osnabrück, Greifswald, Kiel und Braunschweig.

Im Spielbetrieb Nord gibt es eine 1. und eine 2. Bundesliga. Die Landesliga Mecklenburg-Vorpommern wurde 2009 aus Mangel an Mannschaften wieder aufgegeben.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga Nord findet aufgrund der großen Entfernungen zwischen den einzelnen Teams im Turnierspielmodus statt: an einem Spieltag werden mehrere Spiele ausgetragen.

Saison 2017/2018 

Mit dem 1. SV Paderborn und UWR 071 Rostock verzichteten die beiden Relegationsteilnehmer auf die Teilnahme an der 1. Liga Nord, so dass die Mannschaft des TC Bremen weiter in der 1. Liga Nord verbleibt. Die Hannoveraner Mannschaft ist zu drei Spielen an 2 verschiedenen Spieltagen nicht angetreten und wird daher nicht in gewertet.

1. Liga

2. Liga

Saison 2016/2017 

1. Liga

2. Liga

Saison 2015/2016 

Der TC Hannover verzichtete auf den Aufstieg, so dass die Mannschaft UWR Rostock 071 ohne Relegation in der 1. Liga Nord verbleibt. Die Sporttaucher Berlin sind zu vier Spielen nicht angetreten und sind damit in die zweite Liga abgestiegen.

1. Liga

2. Liga

Saison 2014/2015 

Der TC Hannover verzichtete auf den Aufstieg, so dass die Sporttaucher Berlin in die 1. Liga Nord nachrücken. Der DUC Lübeck ist an zwei Spieltagen nicht angetreten und wurde aus der Wertung genommen.

1. Liga

2. Liga

Saison 2013/2014 

1. Liga

2. Liga

Saison 2012/2013 

1. Liga

2. Liga

Saison 2011/2012 

1. Liga*

(* nach 4 von 5 Spieltagen)

2. Liga

Saison 2010/2011 

1. Liga

2. Liga

Saison 2009/2010 

1. Liga*

(* nach 3 von 4 Spieltagen)

2. Liga

Saison 2008/2009 

1. Liga

2. Liga

Landesliga Mecklenburg-Vorpommern

Saison 2007/2008 

1. Liga

2. Liga

Saison 2006/2007 

1. Liga

2. Liga

Saison 2005/2006 

1. Liga

2. Liga

Saison 2004/2005 

1. Liga

2. Liga

Saison 2003/2004 

1. Liga

2. Liga

Saison 2002/2003 

1. Liga

2. Liga

Saison 2001/2002 

1. Liga

2. Liga

Saison 2000/2001 

1. Liga

2. Liga

Saison 1999/2000 

1. Liga

2. Liga

Saison 1998/1999 

1. Liga

2. Liga

Saison 1997/1998 

1. Liga

2. Liga

Saison 1996/1997 

1. Liga

2. Liga

Weblinks 
 VDST: 
 Liga Nord: http://www.uwr-liga-nord.de/
 Ergebnisse zu Wettkämpfen in Deutschland: http://uwr1.de/ergebnisse
 Unterwasser-Rugby Fotodatenbank für Presseverwendung

Einzelnachweise 

Bundesliga (Deutschland)
Sportveranstaltung in Deutschland
Wassersport (Deutschland)
Deutschland